Кэрол Поттер (; род. 21 мая 1948 года, Нью-Йорк) — американская актриса, известная своей ролью Синди Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Биография 
Кэрол родилась 21 мая 1948 года  в Нью-Йорке. Закончила Рэдклиффский колледж, где изучала драматическое искусство. Перед тем, как появиться в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Кэрол уже снялась в нескольких фильмах и рекламах.

Личная жизнь 
В 1985 году Кэрол вышла замуж за сценариста Спенсера Истмэна. Через два года у них родился сын Кристофер. Три месяца спустя Истмэну поставили диагноз рак лёгкого. Он умер в 1988 году.

Кэрол вышла замуж во второй раз в октябре 1990 году за актёра Джеффри Джозефсона.

Фильмография

Ссылки 

Актрисы XX века